Bogdanowo est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Bogdanowo, dans le powiat d'Oborniki ;
 du village de Bogdanowo, dans le powiat de Wągrowiec.